Гасилов — фамилия; имеет женскую форму Гасилова.
 Гасилов, Владимир Георгиевич (род. 1940) — советский и российский художник-постановщик.
 Гасилов, Георгий Васильевич (1901-23.05.1991) — известный педагог и руководитель нарпросвета (в течение нескольких лет работал в Народном комиссариате просвещения с Н. К. Крупской, министром А. С. Бубновым и др.), директор ряда школ и интернатов, где старался применять подходы К. Д. Ушинского и А. С. Макаренко, был знаком и общался с А. С. Макаренко, А. В. Луначарским и рядом других известных педагогов и деятелей своего времени. Автор книги «Педагогическое мастерство наставника» (1985).
 Гасилов, Фёдор Стефанович (в монашестве Петр; 1869—1938) — епископ Русской православной церкви, викарий Самарской епархии.